Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter McNamara che ha battuto in finale Jimmy Connors 7-6, 6-1, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)
 Peter McNamara (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Balázs Taróczy (semifinali)
 Peter McNamara (campione)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Víctor Pecci (terzo turno)

 Kim Warwick (primo turno)
 José Higueras (terzo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Paul McNamee (primo turno)
 Klaus Eberhard (secondo turno)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Hans Gildemeister (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1981